Техни́ческий переу́лок  — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Технический переулок — улица в Вологде.
 Технический переулок — улица в Москве.
 Технический переулок — улица в Омске.
 Технический переулок — улица в Ростове-на-Дону.
 Технический переулок — улица в Череповце.

Украина 
 Технический переулок — улица в Запорожье.
 Технический переулок — улица в Одессе.
 Технический переулок — улица в Харькове.